

Musica
 Prophet  – gruppo musicale statunitense
 Prophet  – album di Oliver Lake del 1980
 Prophet  – album dei Prophet del 1985
 Prophet  – album dei Jerusalem del 1994

Personaggi
 Prophet  – personaggio dei fumetti Image Comics
 Prophet  – specialista presente nel videogioco Call of Duty: Black Ops 3

Persone
 Chuck Prophet (1963) – musicista statunitense
 David Prophet (1937-1981) – pilota automobilistico britannico
 Elizabeth Clare Prophet (1939-2009) – scrittrice e leader di un movimento religioso New Age
 Melissa Prophet (1962) – attrice statunitense

Pagine correlate
The Prophet